Gellertstraße steht für:

 Gellertstraße, Straße in Chemnitz, siehe Stadion an der Gellertstraße
 Gellertstraße, Straße in Dresden, siehe 26er Ring
 Gellertstraße, Straße in Frankfurt, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Frankfurt-Nordend (G–K) #Gellertstraße
 Gellertstraße, Straße in Hannover, siehe Liste der Baudenkmale in Hannover-Zoo
 Gellertstraße, Straße in Magdeburg, siehe Liste der Kulturdenkmale in Stadtfeld Ost
 Gellertstraße, Straße in Radebeul, siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul (Gemarkung)

Siehe auch: